Ли Фуя́нь (;  — ) — китайский писатель эпохи Тан.

Автор нескольких сборников новелл, основанных на фольклорном материале и следующих традиции сборников, посвящённых чудесным и неожиданным происшествиям, заложенной Ню Сэнжу. Наибольшую известность получила новелла «Ду Цзычунь» (известна также под названием «Гуляка и волшебник»), отличающаяся тонкой литературной обработкой и переработанная позднее в одноимённый рассказ Акутагавой Рюноскэ.

Литература

Примечания 

Писатели эпохи Тан
Китайские писатели